Příjmení Bártů nosí více významných osobností:

 Jan Bártů (* 1955) – český moderní pětibojař
 Sestry Bártů (* 1974) – české televizní autorky, scenáristky, spisovatelky, producentky a režisérky
 Kateřina Bártů
 Jitka Bártů
 Mary Bártů (1902–1960) – česká operetní zpěvačka
 Nina Bártů (1904–1992) – česká herečka
 Radim Bártů (* 1976) – moderátor, publicista a spisovatel